Jacques Perrier peut désigner :
 Jacques Perrier (né en 1936), évêque catholique français ;
 Jacques Perrier (né en 1924), joueur français de basket-ball.